Махмудия може да се отнася за:

 Махмудия (монета) – златна монета в Османската империя;
 Махмудия (град) – малко селище в Румъния, в Северна Добруджа.
 Махмудия (Ирак) – град в централен Ирак